Phalaenopsis Chief Tucker — грекс семейства .

В конце XX века использовался в селекции белых, крупноцветковых фаленопсисов. Относительно его существования в культуре в настоящее время, сведений нет.

Моноподиальное растение с сильно укороченным стеблем.

Грекс создан путём скрещивания: Phalaenopsis aphrodite, Phalaenopsis amabilis и Phalaenopsis amabilis var. rimestadiana (Linden) Rolfe 1905 .

Родословная 
По данным The International Orchid Register.

В культуре 
Условия культивирования см. статью: Фаленопсис.

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Примечания

Литература 
 Steven A. Frowine. 2008. Moth Orchids: The Complete Guide to Phalaenopsis, Eng-Soon Teoh. Orchids of Asia. 2005

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Фаленопсис